Ива́новское — село в Переславском районе Ярославской области при речке Нилке.

Постоянное население на 1 января 2007 года — 28 человек.

История 
В 1556 году царь Иван Грозный дал крестьянам своего дворцового подклетного села Ивановского уставную грамоту, по которой освободил их от суда ключников, позволив им выбирать судью.

В 1568 году село Ивановское чрез боярина Никиту Романовича Юрьева было пожаловано Переславскому Фёдоровскому монастырю, которому принадлежало до секуляризации 1764 года.

Церковь великомученика Георгия в селе Ивановском известна с 1628 года. В 1715 году построена новая деревянная церковь того же имени.

В 1791 году начат постройкою каменный храм, который освящён в 1794 году, а придельный храм в 1802 году. В 1888 году церковь была
расширена: с южной стороны пристроен ещё придел. — Итак, в храме три престола: в холодной во имя святого великомученика Георгия, в приделах тёплых во имя Обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме и во имя святого Николая Чудотворца.

В селе было две школы грамоты.

Население

Примечания 

Сёла Фёдоровского монастыря
Населённые пункты Переславского района